IX чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 11 по 18 августа 1946 года в Одессе (УССР) на стадионе «Спартак».

В соревнованиях приняло участие рекордное для советских первенств количество команд — 19 из 11 союзных республик: РСФСР («Динамо» Москва, ВИИЯКА Москва, «Локомотив» Москва, ДО Ленинград, «Спартак» Ленинград, «Медик» Свердловск, ДКА Петрозаводск, «Нефтяной институт» Грозный), УССР («Наука» Харьков, «Спартак» Одесса), ГССР («Наука» Тбилиси), БССР («Строитель» Минск), АзССР («Нефтяник» Баку), ЛатССР («Спартак» Рига), УзССР («Локомотив» Ташкент), ЭССР («Калев» Таллин), ТурССР («Локомотив» Ашхабад), АССР («Спартак» Ереван), МССР («Спартак» Кишинёв).

Команды соревновались в два этапа — предварительный и финальный.

Вновь весь пьедестал достался россиянам. Чемпионский титул защитили динамовцы Москвы, усилившиеся знаменитым Владимиром Щагиным.

Удачным получился дебют армейского клуба — ВИИЯКА — в дальнейшем самого титулованного клуба мира, более известного как ЦСКА, а его лидеры — Константин Рева и Владимир Саввин признаны лучшими игроками страны.

Ленинградские офицеры (ДО) сохранили место в тройке.

Предварительный этап 
18 команд были распределены на 5 подгрупп, внутри которых провели круговой турнир. Победители подгрупп, вместе с действующим чемпионом «Динамо» (Москва), получили право разыграть в финальном турнире места с 1 по 6, занявшие вторую позицию — места с 7 по 11, занявшие третью позицию — места с 12 по 16, оставшиеся — с 17 по 19.

1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

4 подгруппа

5 подгруппа

Финальный турнир 
Образовав по результатам предварительного этапа группы по три-шесть команд, спортсмены в круговом турнире разыграли места с 1-го по 6-е, с 7-го по 11-е, с 12-го по 16-е, с 17-го по 19-е.

За 1—6-е места

За 7—11-е места

За 12—16-е места

За 17—19-е места

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Константин Акопов, Ираклий Ахабадзе, Николай Бендеров, Владимир Васильчиков, Алексей Силуянов, Владимир Щагин, Валентин Филиппов, Алексей Якушев. Тренер — Николай Бендеров.

 ВИИЯКА (Москва): Григорий Гранатуров, Виктор Кадыков, Г. Михайлов, Владимир Михейкин, Константин Рева, Владимир Саввин, Вадим Скворцов, Николай Яковлев. Тренер — Фред Крейль.

 ДО (Ленинград): Георгий Бурцев, Порфирий Воронин, В. Галактионов, В. Калинкевич, Николай Михеев, Владимир Ульянов, Дмитрий Шилло, Анатолий Эйнгорн. Тренер — Анатолий Дмитриев.

Лучшие игроки 
В 1946 году Всесоюзная секция волейбола впервые утвердила список сильнейших игроков страны в соответствии с их спортивной подготовкой. В него вошли: 
1. Константин Рева (ВИИЯКА);
2. Владимир Саввин (ВИИЯКА);
3. Николай Михеев (ДО Ленинград);
4. Владимир Ульянов (ДО Ленинград);
5. Алексей Якушев («Динамо» Москва);
6. Владимир Щагин («Динамо» Москва);
7. Дмитрий Фёдоров («Локомотив» Москва);
8. Михаил Крылов;
9. Валентин Филиппов («Динамо» Москва);
10. Сергей Нефёдов («Локомотив» Москва).

Литература 
 Спортивный ежегодник 1946 г. Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. — М.: Физкультура и спорт, 1949
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.

1946 год в волейболе
Спорт на Украине в 1946 году
Август 1946 года
Чемпионаты СССР в 1946 году
Спортивные соревнования в Одессе
Соревнования по волейболу на Украине